Кли́мат Каре́лии — статистический многолетний режим погоды на территории Республики Карелия.

Общие сведения 
Климат Карелии характеризуется как переходный от морского к континентальному.

Близость Балтийского, Белого и Баренцева морей обуславливает на территории Карелии интенсивную циклоническую деятельность, высокую относительную влажность воздуха, большое количество атмосферных осадков и неустойчивость погодных условий во все времена года.

Территория Карелии относится к зоне избыточного увлажнения, среднегодовое количество атмосферных осадков возрастает в направлении с севера на юг и составляет 550—750 мм. Максимальное среднемесячное количество осадков приходится на июль — август и составляет 80—90 мм.

Количество дней в году со среднесуточной влажностью более 80 % составляет в среднем 150—170 суток, с влажностью менее 30 % составляет 5—10 суток. Наибольшая влажность наблюдается в ноябре — январе, наименьшая — в мае — июне.

Преобладающими в течение года на территории Карелии являются ветры южного и юго-западного направлений. В летнее время среднемесячные скорости ветра составляют 2,5—3,5 м/с, на открытых побережьях крупных водоёмов и островах — до 4—5 м/с.

Наибольшие значения облачности наблюдаются осенью и составляют по 10-балльной системе 8,8—9,2 балла. В марте — июле облачность не превышает 6,5 баллов.

Продолжительность солнечного сияния составляет не более 37 % от возможного, на севере республики составляет в среднем 1560 часов за год, на юго-западе — 1749 часов за год. Максимальное число солнечных дней приходится на июнь — 29 дней.

Среднегодовая температура воздуха по республике составляет от 0,0 °C на севере и до + 3,5 °C на юге. Самый холодный месяц года — январь (среднемесячная температура составляет от −9,0 °C до −13,0 °C), самый тёплый месяц года — июль (среднемесячная температура составляет от + 14,0 °C до + 17,0 °C). Абсолютный минимум температуры воздуха был зафиксирован в 1940 году в Олонце и составил −54,0 °C. Абсолютный максимум температуры воздуха + 36,0 °C был зафиксирован в 1972 году в Пудоже, а также в 2010 году в Олонце.

В конце апреля вся территория республики, как правило, освобождается от снежного покрова, хотя в северных районах, в некоторые годы, снежный покров сохраняется до третьей декады мая.

Лето наступает в конце мая — начале июня, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво переходят через + 10,0 °C. Средняя продолжительность летнего сезона составляет 2,5—3,5 месяца.

Осень начинается в конце августа — начале сентября и продолжается в среднем около 2 месяцев.

Климат разных частей Карелии

Примечания

Литература 
 Романов А. А. О климате Карелии: что необходимо знать работникам сельского хозяйства о климате Карельской АССР / Карельский филиал Академии наук СССР. — Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1956. — 51 с.
 Романов А. А. О климате Карелии. — 2-е изд., доп. — Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1961. — 140 с., ил
 Климат Петрозаводска / Под. ред. Ц. А. Швер. — Л., 1982
 Климат Карелии / отв. ред. Н. Н. Филатов. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. — 224 с.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 62—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 

Карелия
География Республики Карелия